«Байки Хранителя склепа» () — детский мультсериал.

Создание и трансляция 
Сериал был снят компаниями Nelvana, Peace Arch Entertainment, kaBOOM! Entertainment и Warner Bros. Animation. Первая серия вышла на канале ABC . После этого были отсняты два сезона, но  шоу было закрыто. Третий сезон, получивший название «Новые байки Хранителя склепа», появился в 1999 году и транслировался на CBS вместе с детской игрой «Секреты дома Хранителя склепа». В третьем сезоне была использована другая анимация, а серии получили некоторый обучающий и моральный контекст.

Также сериал транслировался в Канаде, Великобритании, Франции, Греции, Италии, Японии, Румынии и России.

Главные герои 
Основным персонажем был Хранитель склепа (), приправляющий байки чёрным юмором. Во втором сезоне к нему присоединились конкуренты, желавшие получить своё шоу — знакомые с комиксов 40-х годов Старая ведьма () и Могильный хранитель () (В русском дубляже он также назывался Колдун).

Список серий

Первый сезон (1993) 
 While the Cat’s Away (18 сентября). Чтобы купить велосипеды, два отчаянных брата решают ограбить особняк, в котором Хранитель склепа поставил демоническую систему безопасности.
 Nature (25 сентября). Два брата на пикнике издеваются над муравьями, но загадочный луч уменьшает их до размеров насекомых.
 Pleasant Screams (2 октября). Учитель латыни и его ученица попадают в кошмарный сон другого ученика.
 Gone Fishing / A Little Body of Work (9 октября). Два эпизода в одном. В первом мальчик пытается защитить своего дядюшку-рыбака от мстительных рыб, а во втором выясняется, что машины тоже могут думать, и их мысли отличаются от желаний водителя.
 The Works… In Wax  (16 октября). Крэйг с ужасом узнаёт, что восковые фигуры в местном музее ожили.
 Sleeping Beauty (23 октября). Принц с синдромом Нарцисса и его брат-близнец действуют в злобном пересказе известной сказки, в котором Спящая красавица оказывается голодным вампиром.
 Cave Man (30 октября). Сын учёного и размороженный неандерталец подружились. Но человек из прошлого не может приспособиться к современному миру…
 Hyde and Go Shriek (6 ноября). Школьным хулиганам пора бояться за себя — ведь тот, над кем они издевались, стал оборотнем!
 Fare Tonight (13 ноября). Два закадычных друга создают прибор-детектор вампиров. Каково же их удивление, когда детектор находит монстра в опасной от них близости…
 Gorilla’s Paw (20 ноября). Обиженный всеми мальчик Уолтер находит волшебную лапу гориллы, которая способна исполнять желания. Правда, с двойным эффектом.
 This Wraps It Up (4 декабря). Дети смеются над очень высоким ростом Наоми во время экскурсии по пирамидам. Но когда мумия обрушивает на них своё проклятие, только Наоми способна его разрушить.
 Grounds for Horror (11 декабря). Невидимка становится хорошим другом ребят, приехавших в летний лагерь. А вот строгий и не верящий в паранормальное вожатый — нет. Но призрак всё может исправить!
 Ghost Ship (18 декабря). Бен и его друг Майк решают позаимствовать яхту отца Бена и успешно затапливают её. Впрочем, служба спасения не дремлет, и мальчиков спасает корабль-призрак с мёртвыми пиратами на борту.

Второй сезон (1994) 
 Game Over (10 сентября). Два прогульщика играют в компьютерные игры, не ожидая, что персонажи могут вырваться из виртуальной реальности на свободу.
 Cold Blood, Warm Hearts / The Spider and the Flies  (17 сентября). Хранитель склепа и Старая ведьма состязаются в рассказывании баек: в первой мужчина и женщина обнаруживают в себе много общего, исследуя водных монстров, а во второй гигантский паук атакует город, и надо сделать всё, чтобы спастись.
 The Avenging Phantom / Myth Conceptions (24 сентября). Начитавшись комиксов, мальчик хочет стать мстителем, и супергерой помогает ему в этом. Не без последствий, разумеется (The Avenging Phantom). Раскрыв древнюю гробницу, археолог с ужасом понимает, почему его коллеги погибали именно здесь. (Myth Conceptions).
 All the Gory Details (1 октября). Два журналиста ради сенсации выслеживают старого безумного учёного.
 The Weeping Woman (8 октября). Главные герои серии Fare Tonight возвращаются для разгадки секрета привидения, терроризирующего местную гостиницу.
 Dead Men Don’t Jump (15 октября). Хранитель склепа, Старая ведьма и Страж могил рассказывают страшно интересную историю о баскетбольном матче, в котором сражались монстр и мальчик, а на кону стояла детская жизнь.
 The Haunted Mine (22 октября). В заброшенных шахтах тётушка и племянник раскрывают тёмные тайны.
 Growing Pains (29 октября). Старая ведьма ненадолго избавляется от своих конкурентов и рассказывает сказку, в которой Уэнделл из эпизода Hyde and Go Shriek влюбляется в Роуз. А у неё есть свой фамильный секрет…
 The Brothers Gruff (5 ноября). Эдди и Шелдон вынуждены противостоять троллю. Помогут ли им глубокие знания в области фэнтези?
 Uncle Harry’s Horrible House of Horrors (12 ноября). Хранитель могил повествует о суеверном мальчике и его дяде-скептике, который обязательно поменяет свои взгляды, попав в реалистичный «дом с привидениями» на карнавале.
 Hunted (19 ноября). Бессердечный охотник становится объектом охоты в амазонских джунглях.
 Chuck (and Melvin) and the Beanstalker (26 ноября). Чак и Мелвин, главные герои жуткого пересказа «Спящей красавицы», вернулись. На этот раз они участвуют в новой версии сказки о Джеке и бобовом стебле!
 Transylvania Express (10 декабря). Два парня едут в Трансильванию. Несложно догадаться, кого они ожидают встретить в загадочной стране.

Третий сезон (1999—2000) 
 Sharon Sharalike (2 октября 1999). Эгоистичная девочка крадёт куклу младшей сестры — и узнаёт, что кукла очень не любит жадность.
 Imaginary Friend (9 октября 1999). Два подростка издеваются над девятилетним малышом, у которого есть очень добрый и очень мстительный воображаемый друг.
 Waste Not, Haunt Not (16 октября 1999). Во время работы над школьным научным проектом, два мальчика выбрасывают токсичные отходы в болото. Результат в виде появления монстра предсказуем.
 Unpopular Mechanics (23 октября 1999). Заслуженное наказание настигает Рэндала, конструктора разрушительных механизмов — его изобретения оборачиваются против своего создателя.
  Competitive Spirit (30 октября 1999). Виктор рассказывает, что в горах живёт страшный призрак. Он знает, что это неправда, и оказывается наказан появившимся призраком.
 Trouble in Store (6 ноября 1999). Два мальчика оказались заперты в торговом центре при попытке ограбления. Им составили компанию ненавидящие воровство манекены.
 So Very Attractive (13 ноября 1999). Крем, купленный в забытом магазинчике, делает Джулию привлекательной для всех — включая мертвецов.
 Drawn and Quartered (20 ноября 1999). Волшебный карандаш позволяет Ральфу рисовать то, что впоследствии воплощается в жизнь.
 All Booked Up (4 декабря 1999). Тёмный мир классической литературы обязательно привьёт мальчику любовь к чтению в запертой библиотеке.
 Town Gathering (11 декабря 1999). Эрин должна доказать маме, что группа бизнесменов — это пришельцы-людоеды. Правда, это может быть и плодом её богатого воображения…
 It’s for You (18 декабря 1999). На Рождество Гэри получает собственную телефонную линию. Глупые звонки по стране продолжаются, пока трубку не снимает старая колдунья.
 Monsters Ate My Homework (8 января 2000). Эван оправдывает свою неподготовку к уроку тем, что монстры съели его тетрадь с домашней работой. В ответ на ложь монстры впоследствии приходят к мальчику.
 Too Cool for School (15 января 2000). В кабинете биологии две неаккуратные девочки случайно выводят нечто среднее между динозавром и лягушкой.

Выход на DVD 
28 сентября 2004 года на диске вышли три серии мультфильма и специальный бонус с «подсказками», как выжить в Хэллоуин. Позднее, 18 сентября 2007 и 16 сентября 2008 года, были изданы первые два сезона сериала. Диски получили распространение в первом регионе — США, Канаде и других странах.

Ссылки 
 
 
 

Мультсериалы США, запущенные в 1993 году
Мультсериалы США, завершённые в 1994 году
Мультсериалы США, завершённые в 1999 году
Мультсериалы в жанре чёрной комедии
Мультсериалы США в жанре фэнтези
Мультсериалы на английском языке
Телесериалы-антологии США